Кубок Хорватії з футболу 1994—1995 — 4-й розіграш кубкового футбольного турніру в Хорватії. Титул вдруге здобув Хайдук (Спліт).

Календар

1/16 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4 вересня/11 жовтня 1994

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6 вересня/11 жовтня 1994

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6 вересня/12 жовтня 1994

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7 вересня/10 жовтня 1994

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7 вересня/11 жовтня 1994

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7 вересня/12 жовтня 1994

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|25 жовтня/30 листопада 1994

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 жовтня/29 листопада 1994

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 жовтня/30 листопада 1994

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/29 листопада 1994

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|24 жовтня/5 грудня 1994

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8 березня/5 квітня 1995

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 березня/5 квітня 1995

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|19 квітня/10 травня 1995

|}

Фінал 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/28 травня 1995

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Хорватії на rsssf  
 Кубок Хорватії на hrnogomet  

1994–1995
Хорватія
Хорватія
1994 у хорватському спорті
1995 у хорватському спорті